Az Úrvalsdeild 1979-es szezonja volt a bajnokság hatvannyolcadik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az ÍBV lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1979

1979
Izland 1